Carsten Bruun ist der Name folgender Personen:

* Carsten Bruun (Sportschütze) (1868–1951), norwegischer Sportschütze 
 Carsten Bruun (Hockeyspieler) (* 1934), dänischer Hockeyspieler